Фи́никсвилл () — боро в округе Честер штата Пенсильвания, США в 45 км от Филадельфии. Население по данным на 2010 год  человек.

История 
В 1732 году появилось поселение, которое в 1849 году преобразовалось в город. Первоначально город назывался Манавон (). В зените своего рассвета в начале 20 века он являлся важным производственным центром, с богатыми месторождениями железа, предприятиями изготавливающими сталь и паровые котлы, также в городе имелись шёлковая мануфактура, фабрики по производству нижнего белья и чулок, спичечная фабрика и известная гончарная мастерская этрусской майолики, которая в настоящее время очень ценится в среде коллекционеров.
Как и многие другие города США, Финиксвилл развивался именно благодаря своей приближённости к морским путям. Он не только располагается на берегах реки Скукл, судоходный водный путь которой шикоро использовался индейцами и первыми поселенцами, но также разделён рекой Фрэнч Крик, сильное течение которой обусловило строительство местной гидроэлектростанции.

История появления названия боро 
Первый завод по производству гвоздей в США, Фрэнч Криик Нэйл Воркс (), был образован в Финиксвилле (тогда Манавоне) в 1790 году. В 1813 году, строитель мостов Льюис Вернваг, стал его совладельцем и переименовал завод в Феникс Айрон Воркс (). В 1840 году новый владелец приобрёл для завода доменную печь. В 1855 году новые владельцы переименовали компанию в Финикс Айрон ().

Когда в 1849 году на месте поселения был создан город, он перенял название своего градообразующего предприятия.

После многочисленных смен владельцев, завод был закрыт в 1949 году, и впоследствии приобретён Корпорацией Бариум Стил и переименован в Феникс Айрон и Стил Компани, позже Финикс Стил Корпорейшн. Завод был окончательно закрыт в 1987 году.

Культура 
В 2010 году журнал «Филадельфия» назвал Финиксвилл одним из «10 Потрясающих Мест для Жизни» ().

Учреждения культуры 

В Финиксвилле располагается Колониальный кинотеатр, который был основан в 1903 году. Первоначально его сцена использовалась для спектаклей-водевилей и других театральных представлений. В 1975 году там был установлен орган, который впоследствии был продан. Сейчас кинотеатр находится под управлением некоммерческой организации Ассоциация Колониального Театра (), которая вновь открыла его для публики в 1999 году. В кинотеатре показывают независимое кино и классические киноленты, а также устраиваются сеансы для детей.

В городе имеется публичная библиотека, которая была основана в 1896 году. Здание, в котором она располагается в настоящее время, было построено на деньги американского филантропа Эндрю Карнеги в 1901 по просьбе директора местной школы. В 1978 году она присоединилась к Системе Библиотек Округа Честер, в которую входит 17 учреждений. На базе библиотеки действуют многочисленные кружки и собираются группы по интересам для взрослых и детей.

Культурные мероприятия 
Начиная с 2000 года в Финиксвилле проводится ежегодный фестиваль Блобфест (). В 1958 году в местном кинотеатре и городских окрестностях был снят фильм ужасов Капля, который лёг в основу праздника. Каждый год происходит реконструкция сцены, в которой зретели крича выбегают из кинотеатра, атакуемые желеобразной массой (Каплей).

С 2004 года в Финиксвилле каждую первую пятницу месяца проводятся праздничные мероприятия. Их организуют владельцы местных ресторанов, магазинов и активисты города. Представления включают в себя выступления артистов, музыкантов и уличные концерты.

Административное управление 
Во главе города Финиксвилл находится мэр, который управляет им совместно с восемью членами Городского Совета, по два члена от каждого административного района города: Центрального, Восточного, Северного и Западного. В каждом районе города располагаются по три избирательных участка.
Финиксвилл относится к Шестому Избирательному Округу по выборам в Палату представителей Конгресса США.

Климат 
Финиксвилл располагается в координатах .
В соответствии с данными Бюро переписи населения США, город располагается на территории площадью 9,8 км², из которой 0,52 км² занимают водоёмы (4,27 %). Средняя температура зимой: +1 °C, средняя летняя температура: +23 °C.

В 1936 году в Финиксвилле была зарегистрирована рекордно высокая температура для Пенсильвании: +43,9 °C.

Население

Религия 
В Финиксвилле располагаются 34 различных религиозных учреждения.
58,4 % населения — католики, 7,3 % — прихожане Единой методистской церкви, 6,7 % — пресвитериане, 4,5 % — прихожане Евангелической лютеранской церкви, 3,4 % — прихожане епископальной церкви, 2,7 % — баптисты, 2,4 % — мусульмане, 1,9 % — прихожане Объединённой церкви Христа, 1,2 % — квакеры и 11,5 % исповедуют другие религии.

Известные люди 
 Терри Гилкисон — композитор, писал музыку к диснеевским мультфильмам.
 Рич Крайнак — бывший полузащитник команды Филадельфия Иглз.
 Джон-Пол Лавозиер — актёр, известный по роли в сериале Одна жизнь, чтобы жить.
 Нил Олькевич — бывший полузащитник Вашингтон Редскинз.
 Джон Смайли — бывший игрок американской бейсбольной лиги.
 Андре Торнтон — бывший игрок американской бейсбольной лиги.
 Дэвид Уайт — актёр.
 Уильям Джордж Вилсон — спортивный телеоператор.
 Кевин Неганди — спортивный аналитик канала ESPN

Примечания

Ссылки 

Боро Пенсильвании
Населённые пункты округа Честер (Пенсильвания)
Появились в 1849 году в США